Giovanni Re puede referirse a:

 Giovanni Francesco Re (1733-1833), naturalista italiano.
 Giovanni Battista Re (1934-  ), cardenal de la iglesia católica.